Een Noormannendeur is de dichtgemetselde poort van ± 1,5 m hoogte zoals die veel aan de noordzijde van Groninger kerken wordt gevonden.

De overlevering wil dat deze door de Noormannen zijn aangebracht tijdens hun bezetting van de streek. De bewoners werden verplicht om na de kerkdienst via het deurtje de kerk te verlaten. Door de geringe hoogte waren zij zo genoodzaakt een buiging naar het noorden, dus naar de Noormannen te maken. De slimme kerkgangers verlieten de kerk echter achterstevoren en richtten zo hun achterwerk naar hun bezetters. Het eerbetoon werd zo een belediging.

In werkelijkheid was het van oorsprong de deur waardoor de gelovigen de kerk binnenkwamen. Men ging door een koude (in de schaduw gelegen) kleine deur binnen en verliet na de loutering van de preek het gebouw door een grote, zonbeschenen deur. Een psychologisch trucje.

Zie ook
dooddeur

Folklore
Deur